Riouw kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kepulauan Riau, provins, 
 Pulau Bintan, ö, Kepulauan Riau, 

Robotskapade Indonesienförgreningar